Raizadenia är ett släkte av svampar. Raizadenia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Raizadenia